Киржеманское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Киржеманское сельское поселение — в Атяшевском районе Республики Мордовия.
 Киржеманское сельское поселение — в Большеигнатовском районе Республики Мордовия.